Аслинг:

 Аслинг — община в Германии, в земле Бавария.
 Аслинг — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль.